Рафаэль Надаль во второй раз подряд защитил свой титул на парижских кортах.

Посев 

  Новак Джокович (Финал)
  '''Рафаэль Надаль (Титул)
  Роджер Федерер (Полуфинал)
  Энди Маррей (Четвертьфинал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
  Давид Феррер (Полуфинал)
  Томаш Бердых (Четвёртый раунд)
  Янко Типсаревич (Четвёртый раунд)
  Хуан Мартин дель Потро (Четвертьфинал)
  Джон Изнер (Второй раунд)
  Жиль Симон (Третий раунд)
  Николас Альмагро (Четвертьфинал)
  Хуан Монако (Четвёртый раунд)
  Фернандо Вердаско (Третий раунд)
  Фелисиано Лопес (Первый раунд, отказ)
  Александр Долгополов ''(Первый раунд)

<ol start="17">
 Ришар Гаске ''(Четвёртый раунд)
 Станислас Вавринка ''(Четвёртый раунд)
 Милош Раонич ''(Третий раунд)
 Марсель Гранольерс ''(Четвёртый раунд)
 Марин Чилич ''(Третий раунд)
 Андреас Сеппи ''(Четвёртый раунд)
 Радек Штепанек ''(Первый раунд)
 Филипп Кольшрайбер ''(Второй раунд)
 Бернард Томич ''(Второй раунд)
 Энди Роддик ''(Первый раунд)
 Михаил Южный ''(Третий раунд)
 Виктор Троицки ''(Второй раунд)
 Жюльен Беннето ''(Третий раунд)
 Юрген Мельцер ''(Первый раунд)
 Кевин Андерсон ''(Третий раунд)
 Флориан Майер (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Ллейтон Хьюитт (Первый раунд)
  Беньямин Беккер (PR, Первый раунд)
  Брайан Бейкер (Второй раунд)
  Жонатан Даньер де Вежи (Первый раунд)
  Арно Клеман (Второй раунд)

<ol start="6">
 Адриан Маннарино ''(Первый раунд)
 Поль-Анри Матьё (Третий раунд)
<li> Эрик Продон (Первый раунд)
<li> Гийом Рюфен (Первый раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Михаэль Беррер (Второй раунд)
  Николя Девильде (Третий раунд)
  Рожериу Дутра да Силва (Первый раунд)
  Миша Зверев (Первый раунд)
  Юрген Цопп (Первый раунд)
  Филипп Краинович (Первый раунд)
  Андрей Кузнецов (Первый раунд)
  Джесси Левайн (Второй раунд)
  Даниэль Муньос де ла Нава (Первый раунд)

<li> Орасио Себальос (Второй раунд)
<li> Игорь Сейслинг (Первый раунд)
<li> Флоран Серра (Второй раунд)
<li> Жуан Соуза (Первый раунд)
<li> Андреас Хайдер-Маурер (Первый раунд)
<li> Томми Хаас (Третий раунд)
<li> Эдуардо Шванк (Третий раунд)
<li> Давид Гоффен (LL, Четвёртый раунд)

Отказы от участия в турнире 

  Гаэль Монфис (Травма правого колена)
  Кэй Нисикори (Повреждения мышц брюшного пресса)
  Пабло Куэвас

<li> Пере Риба
<li> Марди Фиш
<li> Робин Содерлинг (Мононуклеоз)

Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Жуан Соуза (Первый раунд)
  Фелисиано Лопес (Первый раунд)
  Фрэнк Данцевич ''(Первый раунд)

<li> Александр Богомолов (Первый раунд)
<li> Игорь Андреев (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые